HTF peut désigner :
 Happy Tree Friends, une série télévisée d'animation américaine ;
 , le titre de plusieurs chansons anglaises.